Raithby (Louth) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Raithby cum Maltby – civil parish
 Raithby by Spilsby – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)